Fora kan syfta på:

 Fora – ett företag
 Fora – med användande av dragdjur utföra transporter, vanligen vintertid, se forkörning
 Uvala Vanjska, vik i Kroatien